Josep Planas i Artés (Barcelona, 1901-1977), futbolista i entrenador
 Josep Planas i Argemí (Sentmenat, 1870 – Sabadell, 1950), compositor, fundador i director de l'Orfeó de Sabadell 
 Josep Maria Planas i Casals (Barcelona, 1846-1923), jurista i polític
 Josep Planas i Montanyà (Cardona, 1924 – Palma, 2016), fotògraf